Der Singha Beer Grand Slam of Darts 2014 wurde vom 8. bis zum 16. November in der Civic Hall in Wolverhampton ausgetragen und von der PDC organisiert.

Neben 25 Spielern der PDC waren auch sieben Spieler des konkurrierenden Dartverbands BDO eingeladen worden.

Gespielt wurde in acht Vierergruppen, in denen sich jeweils die zwei Erstplatzierten für die Finalrunde der besten 16 Spieler qualifizierten.

Titelverteidiger war der englische Rekordweltmeister Phil Taylor, der auch in diesem Jahr durch einen 16:13-Finalerfolg gegen Dave Chisnall den Titel gewinnen konnte. Dabei stellte Taylor einen neuen Rekord bei einem Grand Slam auf, als er in einem Spiel einen Average von 114,65 spielte.

Preisgeld 
Das Gesamtpreisgeld von £ 400.000 verteilte sich wie folgt auf die 32 Teilnehmer:

Qualifikation 
Im Gegensatz zu anderen Turnieren richteten sich die Qualifikationskriterien nicht nach Ranglistenplatzierungen, sondern nach Siegen, Final- und Halbfinalteilnahmen bei den großen Turnieren der PDC sowie der BDO-Weltmeisterschaft in den Jahren zuvor.

Da der BDO-Spieler Martin Adams zuvor dreimal eine Teilnahme am Grand Slam of Darts abgesagt hatte, wurde er auch in diesem Jahr nicht zum Turnier eingeladen.

Setzliste

Ergebnisse

Gruppenphase 
Gespielt wurde im Best-of-nine-Legs-Modus.

Gruppe A 

1. Spieltag 8. November 2014

2. Spieltag 9. November 2014

3. Spieltag 10. November 2014

Gruppe B 

1. Spieltag 8. November 2014

2. Spieltag 9. November 2014

3. Spieltag 10. November 2014

Gruppe C 

1. Spieltag 8. November 2014

2. Spieltag 9. November 2014

3. Spieltag 10. November 2014

Gruppe D 

1. Spieltag 8. November 2014

2. Spieltag 9. November 2014

3. Spieltag 10. November 2014

Gruppe E 

1. Spieltag 8. November 2014

2. Spieltag 9. November 2014

3. Spieltag 11. November 2014

Gruppe F 

1. Spieltag 8. November 2014

2. Spieltag 9. November 2014

3. Spieltag 11. November 2014

Gruppe G 

1. Spieltag 8. November 2014

2. Spieltag 9. November 2014

3. Spieltag 11. November 2014

Gruppe H 

1. Spieltag 8. November 2014

2. Spieltag 9. November 2014

3. Spieltag 11. November 2014

Finalrunde

Trivia 
 Die Spieler wurden von den „Walk-on girls“ Daniella Allfree und Samantha Marsh auf die Bühne begleitet. Marsh beendete nach diesem Event ihre Tätigkeit als „Walk-on girl“.

Weblinks 
 Ergebnisse auf dartsdatabase.co.uk
 Bericht auf darts1.de

Einzelnachweise 

2014
Dartwettbewerb in Wolverhampton
Dartveranstaltung 2014